Майк Маги ():
 Маги, Майк (род. 1949) — британский журналист.
 Маги, Майк (род. 1984) — американский футболист.